Miquel Roca i Bennàssar
 Miquel Roca Carbonell, tirador d'esgrima olímpic.
 Miquel Roca i Junyent (Bordeus, Gascunya, 1940), polític i advocat català, militant de Convergència Democràtica de Catalunya, i un dels pares de la Constitució Espanyola de 1978 i de l'Estatut de Sau